Shax, demonio della tradizione cristiana
 Shax, variante somala del gioco del Mulino